Il singolare maschile  del torneo di tennis Pilot Pen International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Pete Sampras (terzo turno)
 Patrick Rafter (terzo turno)
 Petr Korda (terzo turno)
 Richard Krajicek (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Tim Henman (quarti di finale)
 Karol Kučera (Campione)
 Goran Ivanišević (finale)

 Jan Siemerink (terzo turno)
 Goran Ivanišević (terzo turno)
 Gustavo Kuerten (terzo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Nicolas Escudé (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Guillaume Raoux (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 1998